Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

248e régiment d'infanterie
248e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires